"Escapar" es la sexta canción del álbum Guapa del grupo español La Oreja de Van Gogh.

Información sobre la canción 
Es una canción en la que se habla de una relación donde ya se cumple un año juntos, reflexionando ante todos los momentos anteriores que se han acumulado, y  poder tener la libertad de escapar de estos, avanzar juntos ante el futuro y el destino por el resto de sus vidas. 

Solo se tocó durante el Tour Guapa.

Vídeo 
En el Tour Guapa se mostró un videoclip animado en el que se ve a Amaia junto a su pareja volar por el cielo, con escenas que representan a la letra de esta canción, se puede ver a los miembros de La Oreja de Van Gogh en una escena. 

Esta desde entonces no se ha visto, posiblemente no fue lanzada debido a que esta canción no fue lanzada como single.

Referencias 

Canciones de La Oreja de Van Gogh
Canciones de España de 2006